

Geografia

Niemcy 
 Kilchberg – dzielnica Tybingi

Szwajcaria 
 Kilchberg – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Sissach
 Kilchberg – gmina w kantonie Zurych, w okręgu Horgen

Zobacz też 
 Kirchberg